Ortegocactus  es un género de la familia Cactaceae con una sola especie: Ortegocactus macdougallii, únicamente conocida en Oaxaca, México.

Descripción 
Cactus de color gris-verdoso, cuerpo globular de unos 4 cm de diámetro, con 7 a 8 espinas de color negro. Crece formando masas compactas. Flores amarillas de 5 cm de diámetro.

Crece en un área muy pequeña en la piedra caliza en Oaxaca, México. Las plantas comienzan como tallos solitarios que no exceden de los 5 cm de diámetro, y a medida que envejecen, se forman pequeños grupos de varios tallos. Los tallos son tubérculos suavemente redondeados coronados con pequeñas areolas en blanco y gris con puntas negras. El aspecto general de estas plantas es más como una mancha en lugar de una bola redonda, especialmente cuando están deshidratadas. Las flores son de color amarillo brillante y en forma de embudo en la parte superior del tallo y cuentan con un estigma verde.

Taxonomía 
Ortegocactus macdougallii fue descrita por Edward Johnston Alexander y publicado en Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 39, fig. 17, 18. 1961 
Etimología
Ortegocactus: nombre genérico que honra a la familia Ortega de la aldea de San José Lachigurí que ayudaron en el descubrimiento de la planta. 

macdougallii: epíteto específico otorgado en honor de Thomas Baillie MacDougall (1895-1973)

Referencias

Enlaces externos 
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Ortegocactus

Cacteae
Flora de México
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1961
Plantas descritas por Alexander